Milton Campos político brasileiro
Milton Campos (militar) militar brasileiro
Faculdades Milton Campos insituição de ensino brasileira

Desambiguação